Соревнования по боксу проводились на летних Универсиадах один раз, на летней Универсиаде 2013 года, только среди мужчин.

Призёры соревнований 

Бокс на летней Универсиаде 2013

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Boxing - FISU